En el contexto de las guerras entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano se produjeron dos Sitios de Viena:
Sitio de Viena: en 1529, marcando el límite de la penetración turca en Europa.
La Batalla de Kahlenberg o de Viena, en 1683, otra victoria cristiana sobre los turcos.